Victor Jory ist der Familienname folgender Personen:

 Rodney Jory (* 1938), australischer Physiker
 Sarah Jory (* 1969), britische Gitarristin und Sängerin
 Victor Jory (1902–1982), kanadischer Schauspieler

Siehe auch:
 Iori (Begriffsklärung)
 Jori
 Yori